Gary Stuart Hocking (Caerleon, 30 september 1937 - Durban (Zuid-Afrika), 21 december 1962) was een Welsh-Rhodesisch (het huidige Zimbabwe) motor- en autocoureur.

In 1958 verliet hij Rhodesië om in Europa op motoren te gaan rijden. Hij maakte meteen indruk: in zijn tweede 500cc-race op de Nürburgring werd hij derde op een Norton. In 1959 nam hij deel aan de 125 cc (op een MZ en een MV Agusta), de 250cc (MZ), de 350cc (Norton) en de 500cc (Norton). In de 250cc boekte hij twee overwinningen en eindigde hiermee als tweede in het kampioenschap. In de 125 cc eindigde hij als negende, in de 350 cc als vierde en in de 500 cc als vijfde. Vanaf 1960 reed Hocking alle races op een MV Agusta. In dat jaar nam hij deel aan de 125 cc, de 250 cc en de 350 cc, waar hij in drie kampioenschappen als tweede eindigde. In 1961, na het vertrek van John Surtees, werd Hocking eerste rijder van MV Agusta. Hij werd dat jaar kampioen in de 350 cc en de 500 cc.

In 1962 kondigde Hocking zijn vertrek aan uit het motorracen na het overlijden van zijn goede vriend Tom Phillis. Hij dacht dat motorracen gevaarlijk was en dat autoracen veiliger was. Later dat jaar kwam Hocking om in een ongeval in de Grand Prix van Natal. Hij had zich voor zijn dood al ingeschreven voor de Grand Prix van Zuid-Afrika van dat jaar.

Wereldkampioenschap wegrace resultaten 
Races in vetgedrukt geven behaalde polepositions aan; races in cursief geven een snelste ronde tijdens de race aan.

Rhodesisch motorcoureur
Brits motorcoureur
Formule 1-coureur
Brits autocoureur